Сэр Э́стли Пэ́стон Ку́пер, 1-й бароне́т (; , , — , ) — английский врач, хирург.

Биография 
Эстли Купер родился в семье священника. Его дядя Вильям Купер работал в госпитале Святого Томаса и Гая в Лондоне главным хирургом. Здесь Эстли и начинает своё медицинское образование. В дальнейшем вся его жизнь была связана с этим госпиталем. Сначала (в 1798 году) его назначили демонстратором в анатомический театр госпиталя Св. Томаса, а с 1783 года он читает лекции по анатомии для общества хирургов.

В 1800 году Купер сменяет своего дядю на посту главного хирурга госпиталя Гая в Лондоне, и в том же году представляет Королевскому Медицинскому Обществу случай дисфункции евстахиевой трубы, предлагая способ лечения — путём рассечения барабанной перепонки. За эту демонстрацию он получает Медаль Копли.

В 1804 году Купер публикует работу, которая на долгие годы стала настольной книгой для всех хирургов, оперирующих грыжи живота («Анатомия и хирургическое лечение паховых и врождённых грыж»).

Купер внёс большой вклад в развитие сосудистой хирургии. Перевязав собаке обе сонные артерии, он доказал возможность кровоснабжения мозга за счёт вертебральных артерий. В 1805 году он перевязал общую сонную артерию пациенту, который скончался через 48 часов.

Также Э. Купер разработал доступ к подвздошным артериям (в 1808 году он перевязал подвздошную артерию у больного с аневризмой бедренной артерии, а в 1817 году лигировал аорту при аневризме подвздошной артерии).

Сэр Эстли Купер был придворным хирургом при двух королях, Георге IV и Вильгельме IV, и одной королеве — Виктории. Известен случай, когда он удалил нагноившуюся кисту головы королю Георгу IV.

В его честь названа связка, поддерживающая молочную железу.

Примечания

Ссылки 
 Astley Paston Cooper biography. WhoNamedIt.
 Sir Astley Paston Cooper History of Surgeons from surgeons.org.uk.
 Sir Astley Cooper. Surgical-Tutor.
 On the anatomy of the breast, 1840. Digital reproduction of the book.

Медики XIX века
Медики Великобритании
Награждённые медалью Копли
Анатомы Великобритании
Хирурги Великобритании
Члены Шведской королевской академии наук
Баронеты Соединённого королевства
Члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Президенты Королевской коллегии хирургов Англии